Castlewood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Castlewood (Colorado)
Castlewood (South Dakota)
Castlewood (Virginia)